Limpach (Zwitserland), - een gemeente in Zwitserland
 Limpach (rivier), - een rivier in Zwitserland
 Limpach (Luxemburg), - een dorp in het groothertogdom Luxemburg